KAF kan syfta på:

KAF – ett svenskt fackförbund Kommunanställdas Fritidsförbund, se Svenska kommunalarbetareförbundet
KAF – en trotskistisk organisation Kommunistiska Arbetarförbundet ett namn som 1976-1982 användes av Socialistiska partiet (Sverige)
KAF – en svensk ideell förening, se Kvinnliga akademikers förening
KAF – ett centralt ämbetsverk i Sverige, se Kungliga arméförvaltningen